En génétique humaine, l’haplogroupe O (M175) est un haplogroupe du chromosome Y prédominant en Extrême-Orient. 

Haplogroupe humain